W Rumunii
 Ruși – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Bretea Română
 Ruși – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Forăști
 Ruși – wieś w okręgu Sybin, w gminie Slimnic